En Neon Genesis Evangelion, Kensuke Aida (相田 ケンスケ Aida Kensuke) es un otaku militar, que le apasiona todo lo postapocalíptico. Es el mejor amigo de Tōji Suzuhara, con quien comparte una larga amistad. Es bastante excéntrico y su mayor deseo es pilotar una unidad Evangelion.

Descripción 

Kensuke entabla amistad con Shinji cuando este le recoge a él y a Tōji en su EVA en la lucha contra el Cuarto Ángel, Shamshiel. Tras conocer a Shinji, es él quien le informa de algunos acontecimientos sucedidos en NERV. Suele pedirle constantemente a Shinji que mueva cabos para que él pueda ser comisionado como piloto, pero este no le suele hacer mucho caso. De todas formas, Kensuke disfruta de los privilegios de tener a un piloto de EVA como amigo, y aprovecha sus excursiones con Shinji para grabarlo todo en vídeo, teniendo en cuenta que haría lo que sea para lograr su cometido. Incluso arriesgar su vida y la de su amigo Tōji, a quien manipula con frecuencia.

Kensuke es huérfano de madre, al igual que Shinji, Hikari, Asuka y Tōji; y además vive solo. Su padre trabaja en una sección de NERV y su hijo logra sacar información cuando la oportunidad se le cruza.
Kensuke es un fanático de la armería, especialmente de la milicia, además un aficionado de todo lo relacionado con los Ángeles y EVAs; Su pasatiempo es acampar en las montañas, montando monólogos de guerra donde el mismo Kensuke muestra un lado dramático en su personalidad.

Kensuke nunca se separa de su cámara de video, con la que graba batallas de EVAs contra Ángeles, o en otras ocasiones, espía a las chicas en sus vestidores, grabándolas o tomando fotos, que vende a los otros alumnos a cambio de dinero.
Además reprocha constantemente a Shinji por tener tantas chicas lindas a su alrededor y por no tratar como se le debe a Misato Katsuragi ya que tanto el como Tōji sienten atracción hacia ella.

Al igual que Tōji y Hikari, es evacuado de Tokyo 3 cuando las cosas empiezan a complicarse. No se vuelve a saber de él.

En otros medios

Manga 
El papel de Kensuke es prácticamente el mismo, solo que en este tiene la camisa deshabrochada y su pelo es rubio. Además, no logra estar presente en la batalla del EVA-02 contra el octavo Ángel Gaghiel. Kensuke se siente atraído por la piloto del EVA 02, Asuka y afirma de misma manera que Shinji ya tiene demasiados privilegios. Kensuke planea una fiesta para Misato cuando es ascendida, siendo el anfitrión. Resultó ser un gran cocinero; preparando la cena de felicitaciones: carne a la plancha con Wasabi.

Kensuke siempre quiso ser el piloto del EVA 03, incluso llegó a interrogar a Shinji de manera violenta con tal de saber si tenía oportunidad. Después de la muerte de Tōji, el Tercer Niño, no se volvió a presentar a la escuela hasta después de varios meses acompañado de Kaworu Nagisa. Al ver que Shinji huye, a Kensuke le queda claro que ambos no volverían a ser amigos como antes. 
Después de la explosión del EVA 00, deja un mensaje en el celular de Shinji, despidiéndose, sabiendo que jamás se volverían a ver. Parece haberse enterado sobre lo ocurrido a Tōji, y esto pudo afectarle de tal manera que haya decidido dejar Tokyo 3 sin mirar de nuevo al rostro de su amigo Shinji.
En el manga, Kaworu mira a los ojos a Kensuke por unos segundos. Después este afirmó: "Extraño, algo sobrehumano..."

Girlfriend of Steel 2 
En el manga de Neon genesis evangelion iron maiden 2nd, una adaptación del videojuego Girlfriend of Steel 2 , Kensuke es piloto del EVA-04, y tiene un Plug suit color amarillo mostaza. 
Además está enamorado de Asuka, algo que también sucede en el manga original, pues en este Kensuke se siente atraído por la piloto. En el anime, los dos no se relacionan con frecuencia.

Kensuke le confiesa sus sentimientos a Asuka preguntándole porque Shinji y no él, sin embargo con el tiempo va aceptando su rol como amigo.

Neon Genesis Evangelion:Gakuen Datenroku 

En esta versión, Kensuke es un sujeto aficionado a los videojuegos y a la vez un Friki fanático de lo sobrenatural. El especula que los sucesos extraños en la escuela son "obra divina" y al parecer algunos de sus pasatiempos se los ha pasado a Tōji, que no duerme por estar jugando en la computadora.

Recientemente Kensuke se encontró a un hombre que afirmaba ser el miembro de una corporación sobre videojuegos. Este le propone al chico que pruebe una de sus más recientes creaciones y este acepta, faltando al colegio por jugar.

Finalmente la maestra Misato envía a Tōji y Hikari a buscarlo, pero al llegar a su casa, ellos y la madre de Kensuke se llevan la sorpresa de que el muchacho había desaparecido, solo dejando abierta la ventana. Después es visto deambulando por las calles por Tōji y Hikari, quienes le siguen. Por lo visto un ángel controla al muchacho con el objetivo de acabar con los cazadores de Ángeles. Según parece si Kensuke hubiera sido poseído habría que matarlo, pero "Aún hay esperanza" en palabras de Kaworu. Se descubriría después que fue Kensuke quien infectó las computadoras del colegio de NERV con un Virus que era supuestamente un juego, Al parecer por mando de un Ángel. 
Al final se le ve en una computadora, en donde aparentemente, es invocado por un Ángel.

Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone 

Kensuke hace aparición en la primera entrega de la nueva serie de películas de Rebuild of Evangelion. En estas cumple el papel que desempeñó en los primeros seis capítulos, pero con menos aparición en pantalla. Nunca hace encuentro con Shinji en la montaña cuando este escapa y al final, el y Tōji dejan un mensaje telefónico a Shinji dándole ánimos, que oye antes de la batalla contra Ramiel.

Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance 

Kensuke y Tōji son ahora, muy buenos amigos de Shinji. Van juntos al acuario donde aparentemente viven todas las especies que se extinguieron durante el segundo impacto. En esta entrega, Kensuke parece tener menos interés en pilotear un EVA. También le pide a Shinji poder ser quien maneja el EVA 03 (Siendo Asuka quien lo haría). Cuando Kensuke le cuenta a Shinji que la hermana de Tōji salió del hospital, le dice que ya no debe preocuparse. Probablemente, en esta saga, Kensuke llegue a tener cierto protagonismo.

Otros datos 
 En las escenas inéditas de Evangelion, los tres amigos forman una banda, siendo Kensuke el baterista. 
 La unidad EVA 03 tiene los colores de la ropa de Tōji, si se fijan bien los colores de la unidad EVA 04 son los del uniforme de Kensuke.

Aida Kensuke
Huérfanos ficticios

en:List of Neon Genesis Evangelion characters#Kensuke Aida